Вила може да се отнася за:
 вила — земеделско сечиво за събиране на сено, слама;
 вила — самовила - персонаж в митологията на славяните;
 вила — вид сграда.

Във формата на думата в множествено число „Вили“ може да означава собствено име:
 Вили - бог в скандинавската митология, брат на Один и Ве; един от боговете-създатели;
 Вили – умалително от:
 мъжкото лично име Вилхелм
 женските лични имена Виолета, Виолина и др.